In Bali werden neben dem gregorianischen Kalender zwei eigene Kalender angewendet:
 der Pawukon-Kalender, der eine Abfolge von 210 Tagen ohne Jahreszählung darstellt
 der balinesische Saka-Kalender, ein Mondkalender, dessen Jahr immer an Nyepi beginnt